Sportolók
John Smith angol labdarúgó, európai gólkirály az 1909/10-es szezonban
John Smith (1899–??) olimpiai ezüstérmes kanadai evezős
John Smith dél-afrikai motorversenyző
John Smith (1939–1988) angol labdarúgó
John Smith (1950) amerikai rövidtávfutó, olimpikon
John Smith (1965) négyszeres világ- és kétszeres olimpiai bajnok amerikai birkózó
John Smith (1990) olimpiai bajnok dél-afrikai evezős
Politikusok
John Smith (1752–1816) New York-i szenátor
John Smith (1735–1824) ohiói szenátor
John Smith (1938–1994), az Egyesült Királyság árnyékkormányának pénzügyminisztere 1987–92 között
egyéb személyek
John Smith (1580–1631) angol felfedező, író, admirális
John Smith (1747–1807) skót tudós
John Smith (1798–1888) angol botanikus
John Smith kanadai pilóta az első világháborúban
hasonló nevű személyek
John Stafford Smith (1750–1836) angol zeneszerző
John Walter Smith (1845–1925) marylandi szenátor
Michael John Smith (1945–1986) amerikai pilóta, űrhajós